ТЛО — многозначная аббревиатура:
 ТЛО — территория линейного объекта
 ТЛО — точка лазерного отражения
 ТЛО — транспортно-логистический отдел
 ТЛО — марка неоновых ламп оранжевого свечения

См. также 
  — аббревиатура латиницей